O projeto Casa Brasil foi idealizado em 2003 e articula esforços de diversos ministérios, órgãos públicos, bancos e empresas estatais brasileiras visando a construção de espaços públicos onde pessoas podem utilizar computadores, a Internet e outras tecnologias digitais.

O projeto faz parte de uma série de programas do Governo do Brasil visando a inclusão digital: a democratização do acesso às tecnologias da Informação, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade da informação.

Até 2009 foram construídos mais de 80 unidades Casa Brasil.

Unidades
Uma unidade Casa Brasil normalmente possui um telecentro, uma sala de leitura, um auditório e diversos laboratórios e oficinas de divulgação da ciência, de informática, de multimédia e de rádio.

A primeira unidade do Projeto Casa Brasil foi inaugurada no final de 2004 em uma parceria da Associação de Desenvolvimento Sustentável Solidário da Região Sisaleira (APAEB), Banco do Nordeste e Governo Federal.

Ainda em 2004, em uma parceria entre Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, Petrobrás e Rede de Informação do Terceiro Setor implementou-se 50 unidades Casa Brasil, que possuia o módulo telecentro e o módulo sala de leiura. Somando-se a essa parceria a Prefeitura de Itajaí inaugurou em 2005 a primeira da parceria Rits/ITI/Petrobŕas.

Em 2005, nasce a versão CNPQ onde o projeto contava com 90 unidades com todos os módulos.

Ligações externas
 Site oficial
 casabrasil.gov.br: Lista das unidades

Programas sociais do Brasil
2003 na política do Brasil